Bayi () et une des appellations et le symbole de l'Armée populaire de libération, armée régulière de République populaire de Chine.

Toponymes 
 Le village de Bayi (八一镇), chef-lieu de la subdivision administrative du Xian de Nyingchi, dans la Région autonome du Tibet, en République populaire de Chine.
 Le village de Bayi (八一镇) est une subdivision de la municipalité de Shenyang (沈阳市), dans la province du Liaoning, en République populaire de Chine.